Das Arrondissement Belfort ist das einzige Arrondissement des französischen Départements Territoire de Belfort innerhalb der Region Bourgogne-Franche-Comté. Hauptort (Sitz der Präfektur) ist Belfort.

Im Arrondissement liegen neun Wahlkreise (Kantone) und 101 Gemeinden.

Wahlkreise 
 Kanton Bavilliers
 Kanton Belfort-1
 Kanton Belfort-2
 Kanton Belfort-3
 Kanton Châtenois-les-Forges
 Kanton Delle
 Kanton Giromagny
 Kanton Grandvillars
 Kanton Valdoie

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Belfort sind:

Belfort
Territoire de Belfort